Пашалы — название населённых пунктов в Азербайджане.
 Пашалы Первое  
 Пашалы Второе